VHY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Charmeil, Vichy, Francia